Een lijst van series en films die zijn uitgebracht door Viaplay.

Nederland 
Hieronder is een selectie van programma's en series die in Nederland exclusief voor Viaplay geproduceerd worden of zijn:

Alle landen

Series

Documentaires

Films